Schwemer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Schwemer (* 1942), deutsche evangelische Theologin
 Daniel Schwemer (* 1970), deutscher Altorientalist
 Paul Schwemer (1889–1938), deutscher Maler und Grafiker
 Richard Schwemer (1857–1928), deutscher Lehrer und Historiker
 Rolf-Oliver Schwemer (* 1965), amtierender Landrat des Landkreises Rendsburg-Eckernförde

Siehe auch:
 Schwemmer